— тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии. Также известны как эсминцы .

По сочетанию тактико-технических характеристик на момент появления не имел аналогов в мире, оказал существенное влияние на мировое военное судостроение в целом. По этому проекту первоначально планировалось строительство до 36 эсминцев, однако фактически в 1926—1933 годах на шести японских верфях были построены 24 единицы. Все они, за исключением затонувшего в 1934 году после столкновения «Миюки», приняли активное участие в Второй Японо-Китайской и Второй Мировой войнах и практически в полном составе были потеряны. Уцелели только «Усио» и «Хибики», первый разобрали на металл в 1948 году, второй в 1947 году был передан СССР по репарациям и прослужил там до 1953 года.

Разработка проекта 
После заключения 6 февраля 1922 года в Вашингтоне договора об ограничении морских вооружений, похоронившего своими ограничениями «План 8+8», в Японии началась проработка «Новой оборонительной политики Империи» (опубликована 28 февраля 1923 года), включающей в себя и планируемую численность флота. Согласно ей, минимально требовалось 10 линкоров, 3 авианосца, 40 тяжёлых и 16 лёгких крейсеров, 144 эсминца и 70 подводных лодок.

10 ноября 1922 Морской Генеральный Штаб выдал техническое задание на проектирование эскадренного миноносца водоизмещением 2000 тонн, максимальной скоростью хода до 40 узлов, с вооружением из двух спаренных 120 или 127-мм установок, 76-мм зенитки и двух строенных 610-мм торпедных аппаратов. Фактические работы по этой теме начались примерно спустя полгода, но тем не менее уже 18 апреля 1923 года 4-й Кораблестроительной секцией Морского технического департамента был представлен проект, получивший обозначение F42. При водоизмещении в 1900 тонн этот эсминец имел максимальную скорость хода в 39 узлов, дальность плавания в 4000 морских миль и вооружение из двух спаренных 127-мм/50 установок (на тот момент уже разрабатывавшихся Морским арсеналом в Курэ), 76-мм зенитного орудия и трёх строенных торпедными аппаратами с 610-мм торпедными Тип 8. Этот проект немедленно подвергся критике, и 25 февраля 1924 года его главным разработчиком капитаном 2-го ранга Кикуо Фудзимото был представлен скорректированный вариант, облегчённый на 250 тонн, с третьей 127-мм и дополнительными четырьмя 40-мм зенитными автоматами, но с менее мощной силовой установкой.

Однако и он не стал последним—позже был разработан проект F43, с ещё более ослабленной силовой установкой (в результате чего максимальная скорость снизилась до 35 узлов) и двумя заменёнными на 7,7-мм пулемётами 40-мм автоматами, но при этом с дальностью плавания в 5000 морских миль. Последнее оказалось решающим, и его было решено запустить в серию.

Описание конструкции

Корпус и компоновка 
Корпус эскадренного миноносца размерениями 118,4×10,36 м собирался из стали высокого напряжения и делился переборками на 16 водонепроницаемых отсеков. Архитектурно он был совершенно не похож на более ранние эсминцы (типов «Вакатакэ» и «Муцуки»).

Форштевень имел характерную изогнутую форму, впервые применённую на лёгком крейсере «Юбари». Длинный полубак доходил до первой дымовой трубы, в целях улучшения мореходности он имел «разваленные» борта и заметно поднимался к носу. На нём располагалась носовая надстройка, впервые среди японских эсминцев нёсшая закрытый ходовой мостик.

Двойным дном эсминцы в целях экономии веса не оснащались, но частично это компенсировалось наличием бортовых отсеков-цистерн.

Силовая установка 
Силовая установка на эсминцах типа «Фубуки» располагалась по линейной схеме. Четыре паровых котла «Кампон Ро-Го» находились в трёх котельных отделениях, дымоходы от них сводились в две широкие наклонные дымовые трубы. Вслед за ними шли два разделённых продольной переборкой машинных отделения, где располагались два турбозубчатых агрегата «Кампон» мощностью по  л. с. (18,4 МВт) каждый, приводившие в движение два гребных винта.
Контрактная скорость первоначально составляла 35 узлов, после модернизации — 34,5 узла.
 
Запас топлива в 475 тонн мазута позволял эсминцу пройти 5000 морских миль 14-узловым экономичным ходом.
После модернизации — 482 т, что позволяло пройти 4700 миль на ходу 15 узлов.
На третьей серии установили три более мощных котла, что привело к сокращению числа котельных отделений до двух и перекомпоновке всей центральной части корабля. Вдвое более узкая первая дымовая труба дала заметно другой силуэт и основания для ряда авторов военно-морских справочников для выделения их в отдельный тип.

Электропитание 
Электричество вырабатывали два турбогенератора мощностью по 125 кВт и два генератора по 50 кВт.

Вооружение

Артиллерийское 
Основным вооружением эсминцев типа «Фубуки» были 3 двухорудийные артустановки 127-мм/50 Тип 3 типа A, располагавшиеся в оконечностях и на кормовой надстройке. Как и башнеподобная 140-мм спаренная установка с крейсера «Юбари» (которая и послужила для неё прототипом), принятая на вооружение в 1928 году Тип А имела противоосколочное бронирование и гидравлическое наведение и подачу снарядов. Скорострельность достигала 10 выстрелов в минуту на ствол, дальность стрельбы 23-кг осколочно-фугасным снарядом  метров при максимальном угле возвышения в 40°. Боезапас - 180, с 1934 - 120 выстрелов на орудие. Система управления их огнём включала в себя директор Тип 14 и два 2-метровых дальномера Тип 14. На второй и третьей сериях эсминцев устанавливались более совершенные 127-мм установки Тип B с максимальным углом подъёма ствола в 75°, скорострельность от 5 до 10 выстрелов  минуту в зависимости от угла возвышения, кроме того, третья серия также изначально имела аналоговую вычислительную машину Тип 92 и 3-метровые дальномеры.

Зенитное вооружение ограничивалось 7,7-мм пулемётом (на второй и третьей сериях 13,2-мм Тип 93), что, впрочем, в те годы не считалось критичным недостатком.

Минно-торпедное 
Торпедное вооружение состояло из трёх строенных 610-мм торпедных аппаратов с автоматизированной системой перезарядки (на третьей серии—изначально с противоосколочным бронированием, остальные эсминцы получили его в 1932—1933 годах). Запускаемые из них 610-мм парогазовые торпеды Тип 8 были приняты на вооружение в 1920 году. При длине в 8,42 м и стартовой массе в 2,362 тонны они несли 346 кг тринитрофенола и могли пройти 10 км 38-узловым ходом или 15 км 32-узловым или 20 км 27-узловым. С середины 1930-х их начали заменять на более скоростные парогазовые Тип 90, кроме того, с 1943 по 1945 годы шесть кораблей («Акэбоно», «Хибики», «Уранами», «Усио», «Усугумо» и «Югири») успели получить и кислородные Тип 93.

В кормовой части эсминцев могло размещаться до 18 мин или до 36 глубинных бомб (Тип 88 и Тип 91).

Окраска 

Эсминцы типа «Фубуки» окрашивались стандартной для японского флота серой краской (с небольшими различиями в оттенке в зависимости от верфи), кроме колпака дымовой трубы (чёрного цвета) и днища (красного цвета). На части кораблей также использовалось покрытие палуб листами линолеума охряного цвета.

Названия кораблей писались белой краской катаканой в центральной части корпуса и хираганой на корме, принадлежность к эскадрам и дивизионам обозначалась полосами на дымовых трубах и написанными арабскими цифрами номерами у форштевня, также белого цвета. В мае 1941 года вышел приказ командующего флотом Ямамото, предписывающий закрасить все эти опознавательные знаки, но полностью они исчезли только к середине войны.

Обитаемость 
Отдавая приоритет боевым качествам, японские проектировщики обеспечили условия размещения и обитания экипажей, которые превосходили средний уровень бытовых условий большинства японцев.
Общая площадь жилых помещений для офицеров составляла 102,06 м², кубриков старшинского и рядового состава — 288,17. На одного офицера приходилось 6,825 м² жилого пространства, на одного матроса — 1,449 м². По этому показателю их можно сравнить с немецкими миноносцами довоенной постройки. Для немецких кораблей последняя цифра составляла лишь 1,25 м². Вопреки низким оценкам, появившимся в послевоенное время, эсминцы типа «Фубуки» по условиям обитаемости экипажей вполне соответствовали требованиям и, в общем, были на уровне других флотов того времени.

Заказ и строительство 
Ещё до появления конкретного проекта японский МГШ планировал постройку 36 эсминцев этого типа, но в судостроительной программе 1923 года появились только 5 (№ 35—39), с планируемым спуском на воду в 1926 году и передачей в состав флота в 1927—1928 годах. Под давлением морского министра Такэси Такарабэ в программу 1925 года было добавлено ещё 4 единицы (№ 40—43), хотя проектирование всё ещё продолжалось. Количество их в программе 1927 года длительное время было предметом споров по финансовым причинам, колеблясь от 9 до 16, но в конце концов было утверждено на 15 кораблях (№ 44—58).

Головной корабль (№ 35) был заложен на стапеле Морского арсенала в Майдзуру лишь 19 июня 1926 года. Строительство эсминцев этого типа осуществлялось шестью судостроительными предприятиями тремя сериями. Постройка одной единицы занимала 1,5—2 года.

Как и более ранние эсминцы типов «Камикадзэ», «Вакатакэ» и «Муцуки», часть представителей типа «Фубуки» на этапе постройки были номерными, но до присвоения всем им названий 1 августа 1928 года успели вступить в строй только трое (№ 41, 42 и 43—будущие «Усугумо», «Сиракумо» и «Исонами»).

История службы

Список кораблей 

Корабли типа «Фубуки», построенные в 1926—1932 годах, по своей конструкции и вооружению являлись лучшими в мире.

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Литература